Nicholas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Nicholas County (Kentucky)
 Nicholas County (West Virginia)